

Télévision et cinéma 
 Dynasty, feuilleton télévisé américain diffusé entre 1981 et 1989 dont le titre français est Dynastie :
 Dynasty II: The Colbys, spin-off du feuilleton diffusé entre 1985 et 1987 dont le titre français est Dynastie 2 : Les Colby,
 Dynasty: The Reunion, mini-série faisant suite au feuilleton, diffusée en 1991 et dont le titre français est Dynastie : La réunion,
 Dynasty: The Making of a Guilty Pleasure, téléfilm américain de Matthew Miller sur les coulisses du feuilleton, diffusé en 2005,
 Dynasty Reunion: Catfights & Caviar, documentaire télévisée diffusé en 2006,
 Dynasty, reboot du feuilleton diffusée depuis 2017 et dont le titre français est Dynastie,
 Dynasty, téléfilm américain de Lee Philips diffusé en 1976 ;
 Dynasty, film réalisé par Chang Mei-Chun, sorti en 1977.

Musique 
  Dynasty, album du groupe Kiss, sorti en 1979 ;
 Dynasty, album de Two Steps From Hell, sorti en 2007.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre